Gansbach ist der Name von Orten:
 Gansbach (Aichach), Ortsteil der Stadt Aichach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Gansbach (Aufhausen), Ortsteil der Gemeinde Aufhausen, Landkreis Regensburg, Bayern
 Gansbach (Gemeinde Dunkelsteinerwald), Katastralgemeinde der Gemeinde Dunkelsteinerwald, Bezirk Melk, Niederösterreich

Gansbach ist der Name von Fließgewässern:
 Gansbach (Andelsbach), linker Zufluss des Andelsbachs (zum Rhein) nahe Oberwihl, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Gansbach (Brömmersbach), rechter Quellbach des Brömmersbachs (zum Armuthsbach) nahe Hümmel, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Gansbach (Ehrlichseifen), linker Zufluss des Ehrlichseifens (zur Großen Nister) nahe Idelberg, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Gansbach (Erlenbach), rechter Zufluss des Erlenbachs (zum Sauerbach) in Hofherrnweiler (Aalen), Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Gansbach (Flandersbach), rechter Zufluss des Flandersbachs (zum Angerbach) in Flandersbach (Wülfrath), Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Gansbach (Perf), linker Zufluss der Perf bei Niedereisenhausen (Steffenberg), Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Gansbach (Rotte), linker Zufluss der Rotte nach Harprich, Département Moselle, Region Grand Est
 Gansbach (Sulzbach), linker Zufluss des Sulzbachs (zum Regen) gegenüber Waltenried, Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern 

Siehe auch:
 Gänsbach
 Gansklinge
 Ganzbach